Джарахи () — многозначное персидское слово, происходит от арабского корневого глагола «наносить раны». В современном персидском языке означает слово хирургия, но также совпадает с несколькими географическими названиями в Иране, и в географических названиях, видимо, может происходить от арабского имени «Джарах», происходящего от того же корня, что и «хирургия».
 Джарахи (Сабзевар) — деревня в Сабзеваре.
 Джеррахи — река в Хузестане.
 Джеррахия — суфийский тарикат, основанный в начале XVIII в. Нуреддином Джеррахи (1678-1720 гг.), ветвь тариката Халватия.

Литература 
 Русско-персидский словарь. Г.А.Восканян. 2005.